Кармен Лувана (, род. 23 августа 1981 года) — американская порноактриса.

Биография 
Лувана родилась в Бруклине, Нью-Йорк. В пятилетнем возрасте переехала вместе с родителями в Пуэрто-Рико. В 18 лет приехала в Майами, где стала танцовщицей в стрип-клубах. В 2001 году пришла в порноиндустрию, а её первым фильмом стал «More Dirty Debutantes #211». Лувана заключила контракт со студией Digital Sin/New Sensations, а позже с Adam & Eve Pictures.

Вначале Лувана не снималась в анальных сценах, так как не хотела делать того, что привносит ей дискомфорт. Однако позже, попробовав анальный секс в личной жизни, она начала сниматься в таких сценах, и первым её таким фильмом стал The Perfect Secretary.

Кармен вместе с Остин Мур вела шоу на радио KSEX.

С 2001 по 2008 год снялась в 106 порнофильмах, с тех пор покинула порнобизнес.

Премии и номинации 
 2003 XRCO Award — Лучшая новая старлетка
 2003 Night Moves — Лучшая новая старлетка
 2004 XRCO Award — Лучшая сцена лесбийского секса (с Дженной Джеймсон)
 2004 KSEX Radio award — Hottest KSEX Jockey «Naked», Listeners Choice Award
 2006 F.A.M.E. Award — Лучшая исполнительница орального секса
 2008 NightMoves Hall of Fame

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN



Родившиеся в Бруклине
Порноактрисы США
Члены Зала славы NightMoves